Purgas do Partido Comunista na União Soviética (, , "limpeza das fileiras do partido") foi uma repressão política em massa na URSS, durante a era stalinista (final dos anos 1920 – início dos anos 1950). De acordo com o Ministério de Assuntos Internos da URSS, 3.777.380 pessoas foram reprimidas entre 1921 e 1954, incluindo: 980.642 pessoas foram condenadas à morte, 2.369.220 pessoas foram enviadas para campos de trabalho forçado e aprisionadas.

Josef Stalin começou a fazer revisões periódicas e a excluir reais ou supostos oponentes políticos do Partido Comunista (PCUS) para se livrar dos "indesejáveis". Essas revisões começariam com uma breve avaliação autobiográfica da pessoa, em seguida, era submetida a um interrogatório pela comissão de purga, bem como pelo público presente. Mais tarde, as pessoas afectadas eram frequentemente condenadas à morte ou à prisão no campo e a trabalhos forçados no Gulag, com falsas acusações em julgamentos secretos e ostensivos. As confissões eram geralmente extraídas das pessoas com recurso a tortura. Embora muitas pessoas tenham sido vítimas da purga ao longo desta década, o público russo em geral não estava ciente da purga até 1937.

No chamado Grande Terror de 1936 a 1938, também conhecido como a "Grande Purga", as purgas políticas chegaram ao seu clímax: nessa época, cerca de 1.000 pessoas eram assassinadas todos os dias. Essa perda constante de funcionários começou a colocar em risco as funções elementares do partido, da administração e do exército. Em algumas áreas, todos os funcionários do partido do PCUS foram presos. Portanto, a intensidade da perseguição foi reduzida em 1938 por ordem de Stalin, mas sem ter sido interrompida. Segundo o Ministério de Assuntos Internos da URSS, 681.692 pessoas foram mortas a tiro na Rússia. Um total de 1.372.382 pessoas foram detidas por motivos políticos.

Uma segunda onda de purgas começou no início de 1948. Foi dirigido principalmente contra os judeus na União Soviética, que foram denunciados como "cosmopolitas sem raízes". A campanha inicialmente levou à dissolução do Comitê Antifascista Judeu e à execução de intelectuais iídiche conhecidos como a Noite dos Poetas Assassinados. Culminou no chamado Complô dos médicos e terminou abruptamente com a morte de Stalin em março de 1953.

Caso Primavera
Stalin ordenou o Caso Primavera - a repressão e/ou execução de oficiais do Exército Vermelho que serviram anteriormente no Exército Imperial Russo, de civis que simpatizaram com o movimento Branco ou de outros subversivos capturados pela OGPU. Os historiadores estimam que mais de 3.000 pessoas foram executadas. Só em Leningrado, em maio de 1931, mais de mil pessoas foram baleadas neste caso.

Processo
O organizador do recém iniciado caso "Primavera" foi o líder da OGPU Izrail Leplevsky. Com o apoio do vice-presidente da OGPU Genrikh Yagoda, que expandiu a escala da "Primavera" para a escala do "caso do Partido Industrial".

No total, de acordo com alguns relatórios, mais de 3.000 pessoas foram presas, entre elas Andrei Snesarev, A.L. Rodendorf, Alexander Andreyevich Svechin, Pavel Sytin, F.F. Novitsky, Aleksander Verkhovsky, I. Galkin, Yu. K. Gravitsky, Vladimir Olderogge, V. A. Yablochkin, Nikolai Sollogub, Aleksandr Baltiysky, Mikhail Dmitriyevich Bonch-Bruyevich, N. A. Morozov, Aleksei Gutor, A. Kh. Bazarevsky, Mikhail Matiyasevich, V. F. Rzhechitsky, V. N. Gatovsky, P. M. Sharangovich, D. D. Zuev e outros.

1932 a 1935
Stalin ordenou o expurgo seguinte do partido na União Soviética em dezembro de 1932, a ser realizado durante o ano de 1933. Durante este período, novos membros foram suspensos. Uma resolução conjunta do Comitê Central do Partido e do Comitê Central de Revisão especificou os critérios da purga e convocou a criação de Comissões de Expurgo especiais, às quais todo comunista deveria se reportar. Além disso, esse expurgo dizia respeito aos membros do Comitê Central e do Comitê Central de Revisão, que antes eram imunes aos expurgos, porque eram eleitos nos Congressos do Partido. Em particular, Nikolai Bukharin, Alexei Ivanovich Rykov e Mikhail Tomsky foram convidados a se defender durante esse expurgo. Com o desenrolar das purgas, tornou-se cada vez mais evidente que o que havia começado como uma tentativa de limpar o partido de membros desequilibrados e desertores culminaria em nada menos do que uma limpeza de membros integrais do partido em todas as categorias. Isso incluiu muitos membros proeminentes do partido que governaram o regime por mais de uma década. Naquela época, de 1,9 milhão de membros, aproximadamente 18% foram purgados.

Até 1933, os purgados (totalizando 800.000) não eram normalmente presos. (Os poucos que existiam tornaram-se as primeiras ondas do sistema de trabalho forçado gulag.) Mas a partir de 1934, durante o Grande Expurgo, as conotações do termo mudaram, porque ser expulso do partido trazia a possibilidade de prisão, com penas de prisão elevadas ou posterior execução. Posteriormente, o Comitê Central do Partido declararia que a metodologia descuidada empregada resultou em graves erros e perversões que dificultaram o trabalho de purificação do partido dos seus verdadeiros inimigos.

Literatura

Ganin A.V. Everyday life of the General Staffists under Lenin and Trotsky. - M., 2016.
Ganin A.V. In the Shadow of "Spring." Former officers under repression of the early 1930s // Homeland. 2014. - No. 6. - S. 95-101.
Ganin A.V. Gambit Monighetti. The incredible adventures of the "Italian" in Russia // Homeland. 2011. - No. 10. - P. 122–125.
Ganin A.V. Archive and investigation of the military scientist A. A. Svechin. 1931-1932 // Bulletin of the archivist. 2014. - No. 2 (126). - S. 260–272; No. 3 (127). - S. 261–291.
Bliznichenko S. S., Lazarev S. E. “Anti-Soviet conspiracy” at the Naval Academy (1930-1932) // Bulletin of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. The science. Society. Person. 2012. No. 3 (41). - S. 118–124.
Lazarev S.E. Military-political academy in the 1930s // Scientific reports of Belgorod State University. Series “History. Political science. Economy. Computer science". 2013. No. 8 (151). - Vol. 26. - S. 140–149.
Bliznichenko S. S., Lazarev S. E. Repression at the F.E.Dzerzhinsky Naval Engineering School in the 1930s. // Recent history of Russia. 2014. - No. 1 (09). - S. 124–139.

Ligações externas
 В энциклопедии С-Петербурга
 Ярослав Тинченко. Голгофа русского офицерства в СССР. 1930—1931 годы
 З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. 2002 год, номер 1–2, изд-во «Сфера», Киев.

Repressão política na União Soviética
Expurgos políticos e culturais
1937 na União Soviética
Forças armadas da União Soviética
Partido Comunista da União Soviética